Ariranha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ariranha (ort), São Paulo, 
 Ariranha (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar